Nottebohm ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Nottebohm (1748–1814), deutscher Großkaufmann und Betreiber eines Kupferhammers
 Carl Ludwig Nottebohm (1870–1945), deutscher Kaufmann und Präses der Hamburger Handelskammer 1931–1933
 Fernando Nottebohm (* 1940), argentinisch-US-amerikanischer Neurobiologe und Ethologe
 Friedrich Wilhelm Nottebohm (1808–1875), deutscher Architekt, Ingenieur und Gewerbepolitiker
 Gustav Nottebohm (Martin Gustav Nottebohm; 1817–1882), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist und Beethoven-Forscher
 Hedwig Nottebohm (1886–1968), deutsche Ausdruckstänzerin, Gymnastin und Tanzlehrerin
 Jenny Nottebohm (1869–1959), deutsche Malerin und Grafikerin des Jugendstils, siehe Jenny Fikentscher

Siehe auch:
 Nooteboom
 Noteboom
 Nottebaum